Персоналии
 Гужон, Жан (ок. 1510/1520 — ок. 1563/1568) — французский скульптор, архитектор, график.
 Гужон, Жан Мари Клод Александр (Jean Marie Claude Alexandre Goujon; 1766—1795) — французский революционер, член Конвента.
 Гужон, Юлий Петрович (1852—1918) — российский предприниматель французского подданства.

Прочее
 Гужон — разновидность винта.

См. также 
 Завод Гужона
 Сквер Гужона